

Жінки

Чоловіки 
 Усманов Абіджан (1912 — ?) — 1-й секретар Паст-Даргомського райкому КП(б) Узбекистану Самаркандської області. Депутат Верховної ради СРСР 3-го скликання.
 Усманов Абубакір Нуріанович (1910—1982) — історик й фольклорист.
 Усманов Алішер Бурханович (* 1953) — російський підприємець і меценат, мільярдер, засновник USM Holdings.
 Усманов Алькен (1904—1961) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го скликання.
 Усманов Арбі Усманович (* 1942) — чеченський письменник і поет, перекладач, драматург.
 Усманов Бекхан Ільясович (* 1993) — російський футболіст, півзахисник аматорського клубу «Вайнах».
 Усманов Гайса Ідрисович (1922—1993) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Усманов Гумер Ісмагілович (1932—2015) — 1-й секретар Татарського обкому КПРС, голова Ради міністрів Татарської АРСР. Член ЦК КПРС у 1986—1990 роках. Заступник голови Російського бюро ЦК КПРС з 9 грудня 1989 по 19 червня 1990 року. Депутат Верховної Ради СРСР 7—11-го скликань. Член Президії Верховної Ради СРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР (1989—1991).
 Усманов Джурахан (1923—1945) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Усманов Зафар Джурайович (* 1937) — таджицький математик, професор.
 Усманов Імран Германович (1953—2017) — чеченський співак, поет і композитор. Народний артист Чечено-Інгушської АРСР.
 Усманов Іслам (1922—1944) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Усманов Магафур Махмутович (* 1962) — народний артист Башкирії.
 Усманов Махмут Усманович (1918—2006) — народний художник Татарської АРСР, заслужений художник РФ.
 Усманов Міркасим Абдулахатович (1934—2010) — заслужений діяч науки Татарстану; заслужений працівник вищої школи РФ.
 Усманов Міраброр Зуфарович (1947—2019) — президент Федерації футболу Центральної Азії (2015—2018).
 Усманов Муллана Ахмедіанович (1910—1977) — старшина РА, повний кавалер ордена Слави.
 Усманов Пулат Джурайович (1935—2002) — доктор біологічних наук, професор, дійсний член Академії наук Республіки Таджикистан.
 Усманов Рахмонбек Джахонгірович (* 1960) — хокім (міський голова) Ташкента (2012—2018).
 Усманов Саїдмахмуд Ногманович (1929—2000) — депутат Верховної ради Узбецької РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 7—8-го скликань. Доктор економічних наук, професор. Академік Академії сільськогосподарських наук Узбецької РСР. Член-кореспондент та академік Всесоюзної академії сільськогосподарських наук.
 Усманов Хайрулла Абдрахманович (1866—1915) — мулла, депутат II Державної думи Російської імперії.
 Усманов Хамдам Усманович (1916—1994) — радянський узбецький учений, фахівець в області хімії.
 Усманов Хамза Фатіхович (1923—2009) — башкирський історик, доктор історичних наук, професор.
 Усманов Шаміль Хайруллович (1898—1937) — татарський радянський письменник, драматург і політичний діяч.
 Усманов Юнір Бареєвич (1931—2012) — апаратник заводу синтетичного каучуку, Герой Соціалістичної Праці.